El Tarf (stad), stad in Algerije
 El Tarf (provincie), provincie in Algerije